Lukjanenko ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Jurjewitsch Lukjanenko (* 1985), russischer Leichtathlet
 Lewko Lukjanenko (1928–2018), sowjetischer Dissident, ukrainischer Politiker, Botschafter und Schriftsteller
 Pawel Panteleimonowitsch Lukjanenko (1901–1973), sowjetischer Agrarwissenschaftler
 Sergei Wassiljewitsch Lukjanenko (* 1968), russischer Autor